Жабари могу бити:

 Жабари (Жабари), град и седиште општине Жабари, Браничевски округ
 Општина Жабари, 
 Жабари (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија

или
 Жабари, погрдан назив за Италијане.